O Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (NUTEC) é uma fundação pública do Ceará com sede no Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará em Fortaleza. Tem como função a difusão da inovação e desenvolvimento tecnológico industrial do Ceará.

O NUTEC foi instituído no governo de Waldemar Alcântara por meio do Decreto nº 13.017, de 12 de dezembro de 1978, e atualmente é uma instituição vinculada a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará.

Ligações externas
 Página oficial

Ciência e tecnologia em Fortaleza
Instituições governamentais estaduais do Ceará
Fundações públicas estaduais do Brasil